Џими Конорс је по трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6-3, 6-2, 4-6, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1982.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1982.